Сирия впервые приняла участие в Олимпийских играх в 1948 году. С тех пор страна участвовала во всех летних Олимпийских играх, кроме Игр 1952—1964 и 1976 годов. Сирия никогда не принимала участие в зимних Олимпийских играх.

По состоянию на 2016 год, сирийские спортсмены получили три Олимпийские медали — по одной в боксе, лёгкой атлетике и борьбе. Единственное «золото» для Сирии завоевала легкоатлетка Гада Шуаа в 1996 году в Атланте.

Олимпийский комитет Сирии был основан в 1948 году.

Медалисты

Медальный зачёт

Медали по видам спорта

См. также 
 Список знаменосцев Сирии на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Сирия на официальном сайте Олимпийского движения